Платко () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Платко, Иштван (1898—1966) — венгерский тренер.
 Платко, Франц (1898—1982) — венгерский футболист и тренер.